Большое Поле — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Поле — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Большое Поле — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Большое Поле — село в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Большое Поле — деревня в Кунгурском районе Пермского края.